Conrado IV puede referirse a varios gobernantes de distintas épocas y lugares u organizaciones:

Conrado IV (1228-1254), rey de romanos del Sacro Imperio Romano Germánico;
Conrado IV (1252-1268), duque de Suabia;
Conrado IV de Rietberg (1371–1428), conde de Rietberg.